Jos Peltzer (voetballer, 1954), Nederlands voetballer. Vader van Jos Peltzer (voetballer, 1992)
 Jos Peltzer (voetballer, 1992), Nederlands voetballer. Zoon van Jos Peltzer (voetballer, 1954)